Ukraine deltog første gang i olympiske lege som selvstændig stat under Vinter-OL 1994 i Lillehammer og har siden deltaget i samtlige sommer- og vinterlege. Udøvere fra Ukraine deltog som en del af Sovjetunionen (1952–1988) og SNG (1992).

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Ukraines OL-statistik  på Sports-reference.com

Ukraine ved sommer-OL
Ukraine ved vinter-OL
OL